Iseo bezeichnet:

 Iseo (Lombardei), eine Stadt in der Lombardei in Italien
 Iseosee, ein See in der Lombardei
 Iseo TI, eine Ortschaft im Kanton Tessin, Schweiz